Фомпедраса ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Пеньяфьель. Занимает площадь 16,38 км². Население — 138 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 64 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Вальядолида
Муниципалитеты Вальядолида